

Toponymie 
 Sugny, commune française du département des Ardennes.
 Sugny, section de la commune belge de Vresse-sur-Semois, située en Région wallonne dans la province de Namur.

Patronymie 
 Marie-Jean-Baptiste-Antoine Ramey de Sugny (1746-1804), homme politique et haut fonctionnaire français.
 Francisque-Joseph Ramey de Sugny (1825-1908), homme politique français.

Homonymie de localités